Вітре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Вітре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Вітре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Вітре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура